Komödianten ist Titel folgender Filme:
 Komödianten (1913), deutsches Stummfilmdrama von Urban Gad
 Komödianten (1925), deutscher Stummfilm von Karl Grune
 Komödianten (1941), deutsche Filmbiografie von Georg Wilhelm Pabst
 Komödianten (1954), tschechoslowakischer Spielfilm von Vladimír Vlcek

Siehe auch:
 Die Komödianten